Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale Sandrine Testud 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Martina Hingis (campionessa)
 Mary Pierce (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)

 Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Sandrine Testud (finale)
 Chanda Rubin (semifinali)
 Ai Sugiyama (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 2000